Дени́с Архи́пов:
 Архипов, Денис Александрович (род. 1984) — российский футболист.
 Архипов, Денис Михайлович (род. 1979) — российский хоккеист.